Леони́д Васи́льевич Гайдаржи́ (; ) — советский и украинский футболист и тренер. Мастер спорта СССР (1987). Мастер спорта Украины (1996).

Биография 
Начинал выступления в профессиональном футболе в дубле одесского «Черноморца». За три сезона в дубле забил 16 мячей.

Затем играл в клубах 2-й лиги — СКА (Одесса) и «Кристалл» (Херсон).

В 1986 вернулся в «Черноморец» (Одесса). Вместе с командой сначала покинул высшую лигу, а на следующий год — поднялся обратно.

В 1987 г. с «Черноморцем» как игрок вышел в Высшую лигу Украины и получил звание победитель Первой лиги СССР и Звание М. С. СССР

В 1989 провел сезон за «Таврию». Затем снова играл в Херсоне, в мае-июне 1992 — играющий тренер команды.

С 1992 играл в чемпионате Украины — в «Нива» (Винница), «Металлург» (Запорожье), «Десна» (Чернигов).

В 1996 финалист Кубка Украины с присвоением звания Мастер спорта Украины.

В 1995—1996 годах обучался в Высшей школе тренеров Украины, получил степень тренера по футболу высшей квалификации.

В сезоне 1997/98 — играющий тренер «Десна» Чернигов. В сезоне 1998/99 — главный тренер (июль и 2 круг), тренер ФК «Винница». В сезоне 1999/00 — главный тренер (до мая) ФК «Винница».

В сезоне 2000/01 работал тренером «Звезды» Кировоград.

С 2001 по 2003 годы — Главный тренер «Черноморца», вывел команду в Высшую лигу Украины. Затем снова работал в качестве помощника главного тренера (до декабря 2004).

В 2005—2007 — главный тренер МФК «Николаев».

В 2003 году получил лицензию тренера по футболу категории «А». В декабре 2008 года назначен директором СДЮШОР Черноморец.

С декабря 2014 года и по сей день тренирует одесский футбольный клуб «SOHO.NET».

Сезон 2017/18 начал в должности спортивного директора ФК «Жемчужина» (Одесса). В конце августа 2017 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера одесской «Жемчужины». В конце января 2018 года вернулся на должность спортивного директора клуба.

Достижения 
 Победитель Первой лиги СССР («Черноморец» (Одесса) 1986/1987)
 Победитель Второй украинской лиги (МФК «Николаев» 2005/06).
 Финалист Кубка Украины (ФК Нива Винница 1996)
 В 2003 году получил лицензию тренера по футболу категории «А»
 В Высшей лиги Украины сыграл 101 матч. Всего в командах Мастеров разных лиг сыграл 482 матча и забил 66 мячей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК Черноморец
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Десна»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Нива» Винница
Тренеры ФК «Черноморец» Одесса
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «Жемчужина» Одесса
Мастера спорта СССР
Мастера спорта Украины